

Sigle  
 Istituto Tecnico Industriale

Codici 
 ITI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Itambacuri (Brasile)

Mitologia
Iti (mitologia) – Figlio di Tereo e Procne

Botanica
Iti (botanica) – genere di piante della famiglia delle Brassicaceae